Kirov kan syfta på:

Personer
Nikolaj Kirov (f. 1957), sovjetisk friidrottare
Sergej Kirov (1886–1934), bolsjevik och sovjetisk kommunistisk politiker

Namngivna efter Sergej Kirov

Fartyg 
Kirov-klass (kryssare) – en fartygsklass från 1930-1940-talet med sovjetiska konventionella kryssare
Kirov (1936) – en kryssare i nämnda klass
Kirov-klass (slagkryssare) – en fartygsklass från kalla kriget med atomdrivna kryssare
Kirov (1977) – en slagkryssare i nämnda klass, omdöpt Admiral Usjakov

Teater
Kirov Ballet – ett tidigare namn på Mariinskijbaletten

Geografi

Armenien 

 Taperakan – en stad som tidigare hade namnet Kirov

Azerbajdzjan 

 Koynashen, ort, Sjusja,

Kazakstan 

 Asykata, ort, Sydkazakstan, 
 Karabulak (ort i Kazakstan, Almaty, lat 44,91, long 78,49),

Ryssland 

 Kirov oblast – ett oblast, 
 Kirov, Kirov oblast, oblasthuvudort, Kirov oblast, Kirovo-Chepetskiy Rayon, 
 Kirov, Kaluga oblast, 
 Kirov (vattendrag), Irkutsk oblast,